Barack Obama, bivši predsjednik SAD-a.
Obama (planina), planina u Antigvi i Barbudi.